Verdandi puede referirse a:

Verðandi, una de las tres Nornas de la mitología nórdica; 
Belldandy, personaje de la serie de manga y anime ¡Oh, Mi Diosa!; o
Verdandi, personaje de la serie de manga y anime Matantei Loki.